Remer – herb szlachecki
 Remer – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass

 Osoby
 Jerzy Remer (1888–1979), polski historyk sztuki i konserwator zabytków, generalny konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.
 Klemens Remer (1895–1971), polski doktor praw, kapitan rezerwy żandarmerii Wojska Polskiego, działacz polityczny NSZ i ONR, brat Tadeusza.
 Otto Ernst Remer (1912–1997), niemiecki oficer Wehrmachtu w stopniu generała majora.
 Richard Remer (1883–1973) – amerykański lekkoatleta (chodziarz), medalista olimpijski z 1920.
 Tadeusz Remer (1894–1971), polski nauczyciel, bibliotekarz, kapitan piechoty Wojska Polskiego, brat Klemensa.